Anna Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Anna Creek (Montana), im Flathead County
 Anna Creek (Oregon), im Josephine County

in Australien:
 Anna Creek (Isaac River), Nebenfluss des Isaac River in Queensland

Anna Creek  steht für:
 Anna Creek Station, Rinderfarm in South Australia